Lili Fatale (bande dessinée) est un album de bande dessinée de Gérard Lauzier.
 Lili Fatale (groupe) est le nom d'un groupe de rock.